Příjmení Vorel nosí více různých osobností:

 Jan Vorel – více různých osob (rozcestník)
 Josef Vorel – více různých osob (rozcestník)
 Ludvík Vorel (1829–1900) – český historik a politik
 Marek Vorel (* 1977) – český hokejista
 Marie Vorlová (1901–???) – česká ředitelka divadla
 Marie Jurnečková-Vorlová (1894–1970) – československá politička
 Michal Vorel (* 1975) – český fotbalista, brankář
 Petr Vorel (* 1963) – český historik
 Sláva Vorlová (1894–1973) – česká zpěvačka, klavíristka a hudební skladatelka
 Tomáš Vorel (* 1957) – český režisér
 Vojtěch Vorel (* 1996) – český fotbalový brankář
 Zdenka Vorlová-Vlčková (1872–1954) – česká sběratelka národopisu a první moravská malířka

Související články 
 Orel
 Orel (rozcestník)